Lyly ist der Familienname folgender Personen:

 John Lyly (1553–1606), englischer Schriftsteller
 William Lilly (Grammatiker) (auch William Lyly; um 1468–1522), englischer Grammatiker

Siehe auch:
 Lily